Amtsgericht Bruck steht für:

 Amtsgericht Bruck, früherer Name für das Amtsgericht Fürstenfeldbruck, Bayern
 Amtsgericht Bruck (Leitha), früherer Name für das Bezirksgericht Bruck an der Leitha, Niederösterreich, siehe Gerichtsbezirk Bruck an der Leitha